Bosma est un patronyme porté notamment par :

 Javier Bosma (1969-), joueur espagnol de beach-volley ;
 Martin Bosma (1964-), homme politique et journaliste néerlandais ;
 , journaliste néerlandais ;
 Sam Bosma (1986-), auteur de bande dessinée et illustrateur américain spécialisé dans l'heroic fantasy ;
  (1902-1985), peintre néerlandais.